PAX AM Days п'ятий EP американської пост-хардкор-групи Fall Out Boy, який був випущений 15 жовтня 2013 року.

Треклист 
 We Were Doomed From the Start (The King is Dead) - 1:35
 Art of Keeping Up Disappearances - 1:03
 Hot to the Touch, Cold on the Inside - 1:24
 Love, Sex, Death - 1:23
 Eternal Summer - 1:45
 Demigods - 1:50
 American Made - 1:38
 Caffeine Cold - 2:41

Джерела 
 PAX AM Days  allmusic
 PAX AM Days  last.fm

Альбоми Fall Out Boy
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2013
Жовтень 2013